Finstermühle ist der Ortsname von

 Finstermühle (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Finstermühle (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Finstermühle (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Finstermühle (Roth), Ortsteil der Kreisstadt Roth, Landkreis Roth, Bayern